«Го́лос Исла́мской респу́блики Ира́н», сокр. ВИРИ ( / Sedā va Simāye Jomhūrīye Eslāmīye Īrān; , сокр. IRIB) — государственная телерадиокомпания Исламской Республики Иран, монополизирующая радио и телевещание в Иране. Является одной из крупнейших медиа-организаций в Азии, полноправный член Азиатско-тихоокеанского вещательного союза, ассоциированный член Европейского вещательного союза.

Был основан в 1979 году после исламской революции в Иране и заменил национальную медиа-организацию времен Пехлеви — . Основателем и владельцем IRIB является правительство Исламской республики Иран, но организация де-факто от него независима. Тем не менее, его главу непосредственно назначает Высший руководитель Ирана.

IRIB имеет филиалы и представительства в более чем двадцати странах, таких как Россия, США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Турция, Индия, Малайзия. Общий годовой бюджет IRIB составляет около одного миллиарда долларов США.

История 
Телевидение появилось на территории Ирана в 1958 году. 3 октября того года впервые начало вещание первый иранский и персоязычный телеканал —  (Национальное телевидение), который ныне известен как . Радио появилось в Иране гораздо раньше, в 1926 году, когда Министерство почты, телеграфа и телефона Шаханшахского Государства Иран запустило вещание первой иранской и персоязычной радиостанции Radio Tehran (Радио Тегеран).

В октябре 1966 года надзор над телевидением и радио Ирана было возложено с Министерства почты, телеграфа и телефона на новообразованную организацию . В 1979 году, после исламской революции в Иране, новыми властями Ирана было решено упразднить ИНРТ (NIRT) и основать ВИРИ (IRIB) — «Голос Исламской республики Иран». В том же году была налажена трансляция второго в истории Ирана телеканала — . В 1994 году был открыт третий по счёту телеканал ВИРИ — IRIB TV3. В последующие годы один за другим были открыты более двадцати телеканалов, в том числе международных. В настоящее время IRIB является одной из крупнейших медиа-организаций в исламском мире, на Ближнем Востоке и в Азии.

Вещание

Телевизионное вещание 
У IRIB имеется около тридцати общенациональных и международных телеканалов, которые вещают не только на всей территории Ирана, но и во всём мире.

Национальное телевещание 
По состоянию на июнь 2017 года, у IRIB имеется двадцать общенациональных телеканалов, которые предназначены прежде всего для жителей Ирана. Данные телеканалы также доступны для просмотра и за пределами Ирана через спутниковое и кабельное телевидение, также через интернет.

Международное телевещение 
У IRIB имеется несколько международных телеканалов, предназначенных для жителей за пределами Ирана. Почти все эти телеканалы вещают на нескольких языках. Основная тематика международных телеканалов IRIB — новости.

Региональные телеканалы IRIB 
У IRIB имеются региональные телеканалы в каждом остане (провинции) Ирана. В некоторых останах страны вещают сразу несколько таких телеканалов. Региональные телеканалы IRIB: Abadan TV, Aftab TV, Azerbaijan TV, Atrak TV, Alborz TV, Aflak TV, Baran TV, Bushehr TV, Dena TV, Eshragh TV, Fars TV, Golestan TV, Hamedan TV, Hamoon TV, Isfahan TV, Jahanbin TV, Kerman TV, Khalije Fars TV, Khavaran TV, Khorasan Razavi TV, Khuzestan TV, Kish TV, Kurdistan TV, Mahabad TV, Noor TV, Qazvin TV, Sabalan TV, Sahand TV, Semnan TV, Taban TV, Tabarestan TV, Zagros TV, Tehran TV.

Некоторые региональные телеканалы IRIB помимо персидского также вещают на тех языках остана, которые имеют там распространение. К примеру, региональные телеканалы , , , , вещающие на территориях останов Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Ардебиль и Зенджан, кроме персидского также вещают на азербайджанском и курдском языках, региональные телеканалы Khuzestan TV, Abadan TV, Khalije Fars TV помимо персидского также вещают на арабском языке, Kurdistan TV помимо персидского также вещает на курдском, Golestan TV помимо персидского на туркменском.

Радиовещание 
IRIB имеет несколько радиостанций, которые вещают на всей территории Ирана. Наиболее крупные радиостанции IRIB: Radio Melli (Национальное радио), Radio Quran (Коран), Radio Farhang (Культура), Radio Javan (Молодёжь), Radio Varzesh (Спорт), Radio Sedae Ashena (Попутный голос), Radio Maaref (Знание), Radio Payam (Послание), Radio Salamat (Здоровье), Radio Tejarat (Бизнес), Radio Alborz (Эльбурс), Radio Goftegoo (Общение), Radio Hava (Воздух), Radio Nava (Музыка). Также у IRIB имеются региональные радиостанции, вещающие в выделенном ей остане (провинции) Ирана. Самая крупная региональная радиостанция Ирана — Radio Tehran (Тегеранское радио), которая также является старейшей радиостанцией Ирана, вещание которой началось в 1926 году. Некоторые радиостанции Ирана также можно слушать находясь за пределами Ирана.

Руководство 
Руководство IRIB напрямую назначается Высшим руководителем Исламской Республики Иран. Глава IRIB называется генеральным директором, иногда в некоторых СМИ именуется президентом.

Pars Today (IRIB World Service) 
У Ирана имеется крупная международная вещательная сеть и информационный портал Pars Today, которая до января 2016 года называлась IRIB World Service. Pars Today в основном информирует о новостях связанных с Ираном и соседними странами. По состоянию на июнь 2017 года, Pars Today имеет свои отдельные радиовещательные службы и новостные сайты на албанском, английском, армянском, бенгальском, дари, иврите, индонезийском, испанском, итальянском, казахском, китайском, немецком, персидском, португальском, пушту, русском, суахили, таджикском, талышском, турецком, узбекском, французском, хауса, хинди и японском языках. Ранее также существовали службы на азербайджанском, арабском, боснийском, грузинском, киргизском, курдском, туркменском и урду.

Издания и связанные с IRIB организации 
У IRIB имеется крупное издание Soroush Press, основанное в 1975 году. Soroush Press издаёт журналы Soroush Weekly (Неделя), Soroush Koodakan (Дети), Soroush Nojavan (Подростки), Soroush Javan (Молодёжь), Soroush Banovan (Девицы). Также издание занимается издательством книг различной тематики.

Официальным печатным изданием IRIB является газета . Также у IRIB имеется информационное агентство IRIB News Departament. С IRIB связана компания Soroush Rasaneh, которая занимается предоставлением услуг IPTV, IRIB University, которая проводит курсы по тематике СМИ, IRIB Media Trade, который является единственным представителем IRIB в распространении своих произведений (документальные фильмы, художественные фильмы, телесериалы, телефильмы передачи и мультфильмы), а также занимается приобретением иностранных и местных программ для телеканалов IRIB.

Аудитория 
Телеканалы и радиостанции IRIB вещают на всей территории Ирана, где проживает около 80 миллионов человек. Также все телеканалы и некоторые радиостанции IRIB доступны через спутниковое и кабельное телевидение, а также через интернет для зрителей во всём мире. Наибольшую популярность телеканалы IRIB имеют среди жителей Афганистана и Таджикистана, большинство населения которых являются персоязычными. У телеканалов IRIB также имеется большая аудитория среди персоязычных жителей Ирака, Турции, Пакистана, Узбекистана, России. Также телеканалы IRIB имеют некоторую популярность среди иранских и персоязычных иммигрантов в США, Канаде Австралии, в странах Европы и Ближнего Востока, хотя с ними конкурируют частные персоязычные телеканалы, которые базируются за пределами Ирана. Кроме того, международные иноязычные (в основном на английском, арабском и испанском) телеканалы IRIB более или менее популярны в англоязычных, арабоязычных и испаноязычных странах. В общей сложности, общая численность аудитории IRIB составляет более 150 миллионов человек по всему миру.

Источники и примечания

Внешние ссылки и источники 
 irib.ir — Официальный сайт IRIB
 Официальный сайт Pars Today
 Официальный сайт русской службы Pars Today

Средства массовой информации Ирана
Компании, занимающиеся радио- и телевещанием
Пропагандистские организации Ирана